Heiligenthal kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Świątki (ort), Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat olsztyński,

Tyskland 

 Heiligenthal, Gerbstedt – ort, tidigare kommun, Gerbstedt, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Polenförgreningar